Raya steht für:
 reâyâ, Raʿya, arabisch für „Herde“, in früheren islamischen Reichen der gesellschaftliche Stand der Steuer zahlenden Untertanen
 Rāya, südindische Schreibweise des Herrschertitels Raja

Orte:
 Raya (Humla), Dorf im Humla-Distrikt, Nepal
 Raya (Uttar Pradesh), Stadt im Mathura-Distrikt von Uttar Pradesh, Indien
 Raya (Simalungun), Stadt im Bezirk Simalungun, Insel Sumatra
 Ko Raya, thailändische Inselgruppe in der Andamanensee

Personen:
 David Raya (* 1995), spanischer Fußballspieler
 Deva Raya (regierte 1406–1422), Herrscher des südindischen Reiches Vijayanagar
 Javier Raya (* 1991), spanischer Eiskunstläufer
 Joseph-Marie Raya (1916–2005), Erzbischof der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche
 Krishnadeva Raya (regierte 1509–1529), Herrscher des südindischen Reiches Vijayanagar

Siehe auch:
 Indonesia Raya (indonesische Nationalhymne)
 Raja (Begriffsklärung)